Sozialgericht Frankfurt steht für

 Sozialgericht Frankfurt am Main
 Sozialgericht Frankfurt (Oder)